Miejscowości w USA:
 Peaceful Valley – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whatcom
Gminy w USA:
 Peaceful Valley (ang. Peaceful Valley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Slope